Toponímia:
 Salern, ciutat a la Campània (província de Salern, Itàlia) 
 Arquebisbat de Salern-Campagna-Acerno, seu metropolitana de l'Església catòlica que pertany a la regió eclesiàstica Campània 
 Golf de Salern, golf de la mar Tirrena situat a la part nord de la província de Salern, Itàlia
 Port Salerno, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Principat de Salern, principat llombard del sud de la península Itàlica nascut l'any 851
 Província de Salern, província que forma part de la regió de Campània a Itàlia 
 Biografies:
 Cristiano Salerno (Imperia, Ligúria, 1985), ciclista italià 
 Joseph Salerno, professor universitari, economista de l'escola austríaca i anarquista capitalista nord-americà